Пуерта де Масијас има више значења:

 Пуерта де Масијас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерта де Масијас (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику